Der Niederrheinpokal ist der Fußball-Verbandspokal am Niederrhein. Er wird jährlich vom Fußballverband Niederrhein ausgerichtet. Derzeit wird der Pokal unter dem Namen RevierSport-Niederrheinpokal ausgetragen. Zuvor war der Wettbewerb von 2016 bis 2018 offiziell als DERWESTEN.de-Niederrheinpokal, von 2013 bis 2016 als otelo-Niederrheinpokal, von 2008 bis 2013 als Diebels-Niederrheinpokal und davor seit 1994 als ARAG-Pokal bekannt.

Qualifikation und Spielmodus 

Die Teilnehmer, deren Anzahl zur Saison 2010/11 von 32 auf 64 aufgestockt wurde, stellen sich aus den verbandsangehörigen Vereinen der 3. Liga, der Regionalliga West und der Oberliga Niederrhein, die allesamt automatisch für die erste Runde qualifiziert sind, und den Qualifikanten aus den 14 Kreispokalen zusammen. Die Anzahl der Qualifikanten pro Kreispokal, in denen die Mannschaften ab den sechstklassigen Landesligen antreten, hängt von der Größe des jeweiligen Kreises ab.

Der Gewinner des Niederrheinpokals ist zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt.

Endrunden seit der Saison 2012/13

Wettbewerb 2021/22

Wettbewerb nach Saisons 
Niederrheinpokal 2012/13
1 Sieg im Elfmeterschießen

Niederrheinpokal 2013/14
1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen

Niederrheinpokal 2014/15
1 Sieg im Elfmeterschießen

Niederrheinpokal 2015/16
1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen

Niederrheinpokal 2016/17
1 Sieg nach Verlängerung

Niederrheinpokal 2017/18
1 Sieg im Elfmeterschießen

Niederrheinpokal 2018/19

Niederrheinpokal 2019/20
1 Sieg im Elfmeterschießen

Niederrheinpokal 2020/21
1 in Velbert
2 Sieg im Elfmeterschießen

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie wurde der laufende Pokalwettbewerb abgebrochen und ab Mai mit den sieben Mannschaften aus 3. Liga und Regionalliga West als Blitzturnier zu Ende geführt. Der SV 19 Straelen erhielt für das Viertelfinale ein Freilos.

Geschichte der Endspiele 
Im Endspiel 2014 zwischen dem MSV Duisburg und dem TV Jahn Hiesfeld wurde mit 24.002 Zuschauern der Niederrheinpokal-Bestwert hinsichtlich der Zuschauerzahl aufgestellt.

Sieger

Weblinks 
 Niederrheinpokal Homepage
 Endspiele und Titelgewinner im Niederrheinpokal
 Spielplan Niederrheinpokal Halbfinale

Einzelnachweise 

Fußball-Verbandspokal
Fußballwettbewerb in Nordrhein-Westfalen
Fußballverband Niederrhein